Kalana ist der Name mehrerer Ortschaften:

Kalana (Hiiumaa) in der Landgemeinde Hiiumaa im Kreis Hiiu in Estland
Kalana (Pöltsamaa) in der Landgemeinde Pöltsamaa im Kreis Jõgeva in Estland
Kalana (Mali) in der Kommune Gouandiaka im Kreis Yanfolila in der Region Sikasso in Mali